New Haven Open at Yale 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 44-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Хэйвене с 20 по 26 августа 2012 года. Турнир завершал подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Петра Квитова выигрывает 2й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Кириленко уступает свой четвёртый подряд финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лизель Хубер выигрывает 5й титул в сезоне и 53й за карьеру в туре ассоциации.
 Лиза Реймонд выигрывает 5й титул в сезоне и 79й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 New Haven Open at Yale

 WTA Тур 2012
 US Open Series 2012

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2012 года
2012
Нью-Хэйвен